Aurorensi – abitanti di Aurora (Ceará)
Aurorensi – abitanti di Aurora (Santa Catarina)
Aurorensi – abitanti di Aurora do Tocantins